Списак градова у Белгији по броју становника.

Највећи градови (становништво) 

Списак градова према броју становника:

Види још 
 Списак градова по државама

Спољашње везе 

Белгија

Белгија